Цере́ра — многозначный термин.
 Церера (1 Ceres по каталогу ЦМП) — карликовая планета в Солнечной системе, ранее считавшаяся самым большим астероидом;
 Церера () — древнеримская богиня плодородия;
 Церера — парусный фрегат Российского Императорского флота.
 Церера-1 - коммерческая ракета-носитель лёгкого класса китайской компании

См. также 
 Сересфьеллет